A estrada municipal 587 (M587) é uma estrada que liga Santa Comba da Vilariça (  N 102 ) a Eucísia (  N 215 ) passando por o lugar de Santa Justa na freguesia de Eucísia no concelho de Alfândega da Fé.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)